Arroyo puede referirse a:
 Un arroyo, corriente natural de agua que normalmente fluye con continuidad, pero que, a diferencia de un río, tiene escaso caudal.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes poblados y divisiones administrativas:
 Arroyo, municipio de Puerto Rico.
 Arroyo, barrio del municipio homónimo de Puerto Rico.
 Arroyo, localidad del municipio de Santillana del Mar, en Cantabria (España).
 Arroyo, localidad del municipio de Las Rozas de Valdearroyo, en Cantabria (España).
 Arroyo, localidad del municipio de Población de Arroyo, en Palencia (España).
 Arroyo de la Luz, municipio de la provincia de Cáceres, en Extremadura (España).
 Arroyo de la Miel, localidad de la provincia de Málaga, en Andalucía (España).
 Arroyomolinos de León, municipio de la provincia de Huelva, en Andalucía (España).

También, puede referirse a las siguientes personalidades:

 Ángel Arroyo (n. 1956), ciclista español.
 David Arroyo (n. 1980), ciclista español.
 Eduardo Arroyo (1937–2018), pintor español.
 Eduardo Arroyo Muñoz, arquitecto español.
 Eduardo Arroyo Sevilla (1885-1962), médico y científico español.
 Omar Arroyo Rodríguez (n. 1955), futbolista costarricense.
 Joe Arroyo (1955-2011), cantante colombiano.
 Mary Therese Kalin Arroyo (n. 1944), bióloga neozelandesa.
 Ricardo Arroyo (n. 1950), actor español.

Además, puede hacer referencia a:
 Arroyo Club Polideportivo, equipo de fútbol de Arroyo de la Luz (España).
 La calle Arroyo, una calle de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).